Сер Сидни Поатје (, -{IPA}-: ; Мајами, 20. фебруар 1927 — Лос Анђелес, 6. јануар 2022) био је амерички глумац. Тумачио је улоге у филмовима Џунгла на школској табли, У врелини ноћи, Бекство у ланцима... Године 1964. добио је Оскара за филм Пољски љиљани.

Филмографија 

|- 
| 1950. || || -{No Way Out}- || Dr. Luther Brooks || 
|- 
| 1951. || || -{Cry, the Beloved Country}- || Reverend Msimangu || 
|- 
| 1952. || || -{Red Ball Express}- || Cpl. Andrew Robertson || 
|- 
| 1954. || || -{Go, Man, Go!}- || Inman Jackson || 
|- 
| 1955. || || -{Blackboard Jungle}- || Gregory W. Miller || 
|- 
| 1956. || || -{Good-bye, My Lady}- || Gates || 
|- 
| 1957. || || -{Edge of the City}- || Tommy Tyler || 
|- 
| 1957. || || -{Something of Value}- || Kimani Wa Karanja || 
|- 
| 1957. || || -{Band of Angels}- || Rau-Ru || 
|- 
| 1958. || || -{Virgin Island}- || Marcus || 
|- 
| 1958. || || -{The Mark of the Hawk}- || Obam || 
|- 
| 1958. || || -{The Defiant Ones}- || Noah Cullen || 
|- 
| 1959. || || -{Porgy and Bess}- || Porgy || 
|- 
| 1960. || || -{All the Young Men}- || Sgt. Eddie Towler || 
|- 
| 1961. || || -{A Raisin in the Sun}- || Walter Lee Younger || 
|- 
| 1961. || || -{Paris Blues}- || Eddie Cook || 
|- 
| 1962. || || -{Pressure Point}- || Hoofd psychiatrie || 
|- 
| 1963. || || -{The Long Ships}- || Prince Aly Mansuh || 
|- 
| 1963. || || -{Lilies of the Field}- || Homer Smith || 
|- 
| 1965. || || -{The Bedford Incident}- || Ben Munceford || 
|- 
| 1965. || || -{The Greatest Story Ever Told}- || Simon of Cyrene || 
|- 
| 1965. || || -{A Patch of Blue}- || Gordon Ralfe || 
|- 
| 1965. || || -{The Slender Thread}- || Alan Newell || 
|- 
| 1966. || || -{Duel at Diablo}- || Toller || 
|- 
| 1967. || Господину, са љубављу || -{To Sir, with Love}- || Mark Thackeray || 
|- 
| 1967. || У врелини ноћи || -{In the Heat of the Night}- || Det. Virgil Tibbs || 
|- 
| 1967. || Погоди ко долази на вечеру || -{Guess Who's Coming to Dinner}- || Dr. John Wade Prentice || 
|- 
| 1968. || || -{For Love of Ivy}- || Jack Parks || 
|- 
| 1969. || || -{The Lost Man}- || Jason Higgs || 
|- 
| 1970. || || -{They Call Me MISTER Tibbs!}- || Lieutenant Virgil Tibbs || 
|- 
| 1971. || || -{Brother John}- || John Kane || 
|- 
| 1971. || || -{The Organization}- || Detective Lieutenant Virgil Tibbs SFPD Homicide || 
|- 
| 1972. || || -{Buck and the Preacher}- || Buck || 
|- 
| 1973. || || -{A Warm December}- || Matt Younger || 
|- 
| 1974. || || -{Uptown Saturday Night}- || Steve Jackson || 
|- 
| 1975. || || -{The Wilby Conspiracy}- || Shack Twala || 
|- 
| 1975. || || -{Let's Do It Again}- || Clyde Williams || 
|- 
| 1977. || || -{A Piece of the Action}- || Manny Durrell || 
|- 
| 1988. || Пуцај да ме убијеш || -{Shoot to Kill}- || Warren Stantin || 
|- 
| 1988. || || -{Little Nikita}- || Roy Parmenter || 
|- 
| 1991. || || -{Separate But Equal}- || Thurgood Marshall || 
|- 
| 1992. || || -{Sneakers}- || Donald Crease || 
|- 
| 1995. || || -{Children of the Dust}- || Gypsy Smith || 
|- 
| 1996. || || -{To Sir, with Love II}- || Mark Thackeray || 
|- 
| 1997. || || -{Mandela and de Klerk}- || Nelson Mandela || 
|- 
| 1997. || Шакал || -{The Jackal}- || FBI Deputy Director Carter Preston || 
|- 
| 1998. || || -{David and Lisa}- || Dr. Jack Miller || 
|- 
| 1999. || || -{Free of Eden}- || Will Cleamons || 
|- 
| 1999. || || -{The Simple Life of Noah Dearborn}- || Noah Dearborn || 
|- 
| 2001. || || -{The Last Brickmaker in America}- || Henry Cobb || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1927.
Умрли 2022.
Људи из Мајамија
Амерички глумци
Бахамски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед
Агностици
Деисти